Paris Is Burning (ep) - ep uitgebracht door Annie Clark.
 Paris Is Burning (lied) - lied van de zangeres Ladyhawke
 Paris Is Burning (film) - Amerikaanse documentaire uit 1990

 Paris brûle-t-il? (Eng: Is Paris Burning?) - Frans-Amerikaanse film uit 1966